Kilkenny kan syfta på följande:

 Kilkenny (öl), ett irländskt ölmärke
 Kilkenny GAA, ett hurling- och gaelisk fotbollslag
 Kilkenny City A.F.C., ett fotbollslag

Geografi

Irland 

 Kilkenny, stad, Leinster, 
 Kilkenny (grevskap), Leinster,

USA 

 Kilkenny, Minnesota, ort, Le Sueur County, 
 Kilkenny, New Hampshire, ort, Coos County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar